Gołcza (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Miechowski
 Gołcza (plaats), een dorp in bovenstaande gemeente